Liusumu kan syfta på följande platser:

Kina 

 Liusumu (socken i Kina, lat 40,45, long 112,52), Inre Mongoliet, 
 Liusumu (socken i Kina, lat 40,88, long 112,55), Inre Mongoliet, 

Robotskapade Kinaförgreningar